Шампионска лига 2018/19 е 64-тото издание на най-престижния европейски клубен турнир, организиран от УЕФА и 27-ото му издание откакто е преименуван от Купа на европейските шампиони на Шампионска лига. Финалът се изигра на Уанда Метрополитано в Мадрид (Испания).

Предварителен кръг 
В предварителния кръг участват шампионите на четирите първенства с най-нисък коефициент според ранглистата на УЕФА. Отборите участват в полуфинална фаза от по една среща, като победителите от полуфиналите се срещата в една среща, за да определят участника в първия квалификационен кръг. Отпадналите от този кръг отбори ще участват във втория квалификационен кръг на Лига Европа 2018/19.

Жребият за първия квалификационен кръг се тегли на 12 юни 2018 г. Полуфиналите са на 26 юни, а финалът на 29 юни 2018 г. Всички срещи се играят на стадион Виктория в Гибралтар.

 Полуфинали

 Финал

Квалификационна фаза

Първи квалификационен кръг 
В първия квалификационен кръг участват 32 шампиона на десетте първенства и победителя от предварителния кръг. Отпадналите от този кръг отбори ще участват във втория квалификационен кръг на Лига Европа 2018/19.

Жребият за първия квалификационен кръг се тегли на 20 юни 2018 г. Първите мачове са на 10 и 11 юли, а реваншите на 17 и 18 юли 2018 г.

Втори квалификационен кръг 
Вторият квалификационен кръг се дели на два потока – шампионски и нешампионски. В шампионския поток се състезават 16 победителя от първия квалификационен кръг заедно с четири шампиона, които се присъединяват в този кръг. В нешампионския поток се състезават четири вицешампиона от първенства, чиито коефициент дава право на участие на два отбора в Шампионската лига.

Жребият за втория квалификационен кръг се тегли на 20 юни 2018 г. Първите мачове са на 24 и 25 юли, а реваншите на 31 юли и 1 август 2018 г. Отпадналите от този кръг отбори ще участват в третия квалификационен кръг на Лига Европа 2018/19.

Трети квалификационен кръг 
Третият квалификационен кръг включва в шампионския поток два шампиона и 10 победителя от втория квалификационен кръг. В нешампионския поток редом с двата победителя от втория квалификационен кръг се включват и шест отбора, които не са шампиони, но поради коефициента на първенството в което участват придобиват право на участие в турнира.

Жребият за третия квалификационен кръг се тегли на 23 юли 2018 г. Първите мачове са на 7 и 8 август 2018 г., а реваншите на 14 август 2018 г. Отпадналите от шампионския поток ще участват в плейофите на Лига Европа 2018/19, докато отпадналите от нешампионския поток се класират за груповата фаза на Лига Европа 2018/19.

Плейоф 
Жребият за плейофите се тегли на 6 август 2018 г. Първите мачове са на 21 и 22 август, а реваншите на 28 и 29 август 2018 г. В шампионския поток се включват два шампиона редом с шестте победителя от третия квалификационен кръг. Отпадналите от този кръг отбори ще участват в груповата фаза на Лига Европа 2018/19.

Групова фаза 

Жребият се провежда в Монако на 30 август 2018 г. Отборите са разделени в четири урни в зависимост от коефициентите им в ранглистата на УЕФА. Единствено отборите в първа урна включват шампионите на седемте първенства с най-висок коефициент според ранглистата на УЕФА плюс миналогодишния носител на Шампионската лига, независимо от техните клубни коефициенти. Тридесет и двата отбора са изтеглени в 8 групи по 4 отбора, като отбори от една и съща държава не могат да се паднат в една група.

В групата отборите играят на принципа „всеки срещу всеки“ на разменено гостуване. Мачовете се играят на 18 – 19 септември, 2 – 3 октомври, 23 – 24 октомври, 6 – 7 ноември, 27 – 28 ноември и 11 – 12 декември 2018 г. Първите два отбора от всяка група се класират за елиминационната фаза, третият отбор в групата отива в 1/16-финалната фаза на Лига Европа, а последният отпада. Хофенхайм, Йънг Бойс и Цървена звезда правят дебют в груповата фаза.

Група А

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Фаза на директни елиминации

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал

Вижте също 
 Лига Европа 2018/19

Външни препратки 
 Официален сайт на Шампионска лига на УЕФА

Европейска шампионска лига